Aarhus (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Aarhus (stad), de grootste plaats in bovengenoemde gemeente
 Århus (provincie), een voormalige provincie in Denemarken
 Bisdom Århus,  een bisdom van de Deense Volkskerk in regio Midden-Jutland, Denemarken.
 Århus Domsogn, een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Århus.